La Carélie du Nord, région de l'est de la Finlande, est subdivisée en 14 municipalités.

Généralités 
Les 14 municipalités sont regroupées en trois sous-régions :  Joensuu, Carélie moyenne et Pielinen.

Joensuu, Kitee, Lieksa, Nurmes et Outokumpu ont le statut de villes.

Liste

Anciennes communes 
 Joensuu a absorbé Pielisensuu en 1954, Tuupovaara et Kiihtelysvaara en 2005, et Eno et Pyhäselkä en 2009.
 Kuusjärvi est devenue Outokumpu en 1968.
 Lieksa a absorbé Pielisjärvi en 1973.
 Nurmes a absorbé Nurmeksen maalaiskunta en 1973
 Tohmajärvi a absorbé Pälkjärvi en 1946 et Värtsilä en 2005 ; ces deux municipalités avaient été partiellement annexées en 1944 par l'URSS.
 Tuupovaara a absorbé Korpiselkä en 1946 ; elle a elle-même fusionné dans Joensuu en 2005.

Annexes

Liens internes 
 Carélie du Nord
 Municipalités de Finlande

Liens externes